C33H38N4O6 – formula molecolare della ficoeritrobilina
C33H38N4O6 – formula molecolare dell'irinotecano

Formule molecolari